Сарай () — посёлок городского типа в Апшеронском районе Азербайджана. Посёлок расположен в 10 км от узловой железнодорожной станции Сумгаит.

Статус посёлка городского типа с 1967 года.

История 

В XVIII веке на месте нынешнего посёлка располагалось село Сарай, в котором находился гарнизон из нукеров кубинского хана.

Исследователь Баку К. Спасский-Автономов оставил такие сведения об Сараи:
Не в дальнем расстоянии от Джората, на возвышенном месте, к югу, разбросано селение Сараи, богатое землею для хлебопашества и скотоводства; оно славится своими дынями.

Население 

Согласно «Кавказскому календарю» на 1856 год Сарай населяли «татары»-шииты (азербайджанцы-шииты), которые между собой говорили по-«татарски» (то есть по-азербайджански).

По статистическим данным 1893 года, этнический состав Сараи составляли таты.

Уроженцами посёлка Сарай являются: Ахундов, Вели Юсуф оглы  — советский партийный и государственный деятель. Микаи́л Алекпе́ров (1924-1943) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.  — азербайджанский академик, учёный-химик. Асланов Новруз Мамедкули оглы (1913-1942) —  Комиссар полка 396-й Таманской стрелковой дивизии. Погиб в боях за Керченский пролив.

Достопримечательности 

В посёлке расположена Мечеть Гаджи-Бадал (), возведённая в XIX веке.

Примечания 

Посёлки городского типа Азербайджана
Населённые пункты Апшеронского района (Азербайджан)